Karlen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinrich Karlen CMM (1922–2012), Erzbischof von Bulawayo
 Gabriel Karlen (* 1994), Schweizer Skispringer
 Gaëtan Karlen (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Grégory Karlen (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Hans Buser-Karlen (1913–1993), Schweizer Heimatforscher
 Jakob Karlen (1809–1870), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Johann Karlen (1807–nach 1859), Schweizer Arzt und Politiker
 Johann Jakob Karlen (1819–1873), Schweizer Politiker
 John Karlen (1933–2020; eigentlich John Adam Karlewicz), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Karlen (* 1979), Schweizer Hochschullehrer

Karlen ist der Name folgender Ortschaften:
 deutsche Bezeichnung der französischen Gemeinde Charly-Oradour im Département Moselle (1915–1918 und 1940–1944)
 Karlen, bis 1938 Karalkehmen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1950: Kaschtanowka, Wüstung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland